Dvorska vas (Radovljica)
Dvorska vas (Velike Lašče)